Se også 925 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
25
Artikler om enkelte år